Бријер може да се односи на:

 Бријер (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Бријер (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бријер"